Sarana ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wassiljewitsch Sarana (* 2000), russischer Schachspieler
 Oksana Sarana-Hungeling (* 1979), deutsch-ukrainische Schachspielerin

und der Name der geographischen Objekte:
 Sarana (Krasnoufimsk), Dorf im Kreis Krasnoufimsk, Oblast Swerdlowsk